Sewell (Chili), werelderfgoed in Chili

 Personen
 Anna Sewell (1802-1878), Brits schrijfster
 Donald Sewell Lopez jr., Amerikaans tibetoloog
 George Sewell (1924-2007), Engels acteur
 Henry Sewell (1807-1879), Nieuw-Zeelands politicus
 Rufus Sewell (1967), Engels acteur